Desa Sedeng kan syfta på följande platser:

Indonesien 

 Desa Sedeng (administrativ by i Indonesien, lat -8,18, long 111,07), Jawa Timur, 
 Desa Sedeng (administrativ by i Indonesien, lat -7,13, long 112,03), Jawa Timur, 

Robotskapade Indonesienförgreningar